Sant Urbà de Montclús, capella a les Avellanes i Santa Linya
 Sant Urbà de Montesquiu, església a Montesquiu (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
 Sant Urbà de Montsonís, església a Montsonís (municipi de Foradada)
 Sant Urbà I, papa mort màrtir i venerat com sant en diverses confessions cristianes
 Sant Urbà II
 Sant Urbà de Macedònia, un dels Setanta Deixebles citats al Nou testament venerat com a sant a tota la cristiandat
 Sant Urbà de Peñalba (Regne de Lleó?, segle IX - Santiago de Peñalba, 939), monjo benedictí, abat del monestir de Santiago